Barche ima više značenja:
 Barche, Brescia
 Barche, Mantua
 Barche, Padova
 Barche, Prato